Dejan Aleksić (né en 1972), un écrivain serbe ;
 Dragoljub Aleksić, un acteur de cinéma serbe ;
 Dušan Aleksić, un peintre serbe, fils du peintre Nikola Aleksić et père du peintre Stevan Aleksić ;
 Ivan Aleksić, un peintre serbe, petit-fils du peintre Nikola Aleksić, fils du peintre Dušan Aleksić et frère du peintre Stevan Aleksić ;
 Maja Aleksić ; 
 Mija Aleksić ; 
 Nikola Aleksić, un footballeur Monténégrin ;
 Nikola Aleksić (1808-1873), un peintre serbe, père de Dušan Aleksić et grand-père des peintres Stevan Aleksić et Ivan Aleksić ;
 Rajko Aleksic, un footballeur serbe qui a joué dans l'équipe de l'Olympique lyonnais (1977-1979) ; 
 Stevan Aleksić (1876-1923), un peintre serbe, petit-fils du peintre Nikola Aleksić et fils du peintre Dušan Aleksić ;
 Stojanka Aleksić, un microbiologiste serbe, membre de l'Académie serbe des sciences et des arts ;
 Vladan Aleksić, un joueur de volley-ball serbe.